Les Enfants steht für:
 Les Enfants (Band)
Les Enfants ist Titelbestandteil von:
 Les Enfants de Timpelbach, französischer Kinderfilm von Nicolas Bary (2008)
 Les Enfants du capitaine Grant (1867/1868) Die Kinder des Kapitän Grant, Roman
 Les Enfants du marais, Ein Sommer auf dem Lande (1999) 
 Les Enfants du paradis, Kinder des Olymp (1943–45)
 Les Enfants terribles, Die schrecklichen Kinder, französischer Film (1950) von  Jean-Pierre Melville

Siehe auch:
 Au revoir les enfants
 Les petits enfants du siècle